Le terme Lac des Sables, Lac au Sables peut signifier :

Toponymie

Lac aux Sables
 Lac aux Sables, Lac-Jacques-Cartier (Territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale. Coordonnées : 47° 15' 32"; 71° 12' 11"
 Lac aux Sables, toponyme remplacé par : Lac Courseron, (Lac), Eeyou Istchee Baie-James (Municipalité), Nord-du-Québec. Coordonnées : 51° 08' 14"; 75° 06' 32"
 Lac aux Sables (Mékinac), Lac-aux-Sables (Municipalité de paroisse ), MRC Mékinac, Mauricie. Coordonnées : 46° 52' 56"; 72° 21' 57"
 Lac-aux-Sables, municipalité de paroisse, MRC Mékinac, Mauricie. Coordonnées : 46° 52′ 00″ Nord ; 72° 24′ 00″ Ouest 
 Lac aux Sables, Belleterre (Ville), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées : 47° 22' 42"; 78° 42' 47"
 Lac aux Sables, toponyme remplacé par : Lac Thomas-James, Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 48° 12' 54"; 72° 25' 20"
 Lac aux Sables, Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 48° 18' 44"; 73° 09' 58"
 Lac aux Sables, Passes-Dangereuses (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 51° 40' 56"; 71° 34' 49"
 Lac aux Sables, Rivière-Mistassini (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 49° 05' 56"; 72° 49' 22"
 Lac aux Sables, Mandeville (Québec) (Municipalité), MRC D'Autray, Lanaudière. Coordonnées : 46° 29' 35"; 73° 23' 19"

Lac des Sables
 Lac des Sables, Chertsey (Québec) (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière. Coordonnées : 46° 10' 05"; 73° 52' 46"
 Lac des Sables,Baie-de-la-Bouteille (Territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière. Coordonnées : 46° 53' 57"; 74° 03' 45"
 Lac des Sables. Toponyme remplacé par lac Pétain, (Lac), Saint-Guillaume-Nord (Territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière. Coordonnées : 46° 38' 05"; 74° 09' 54"
 Lac des Sables, Lac-des-Dix-Milles (Territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière. Coordonnées : 46° 25' 10"; 74° 24' 39"
 Lac des Sables, Baie-Obaoca (Territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière. Coordonnées : 47° 16' 06"; 74° 05' 44"
 Lac des Sables, Saint-Calixte (Municipalité), MRC Montcalm (municipalité régionale de comté), Lanaudière. Coordonnées : 45° 55' 15"; 73° 52' 48"
 Lac des Sables. Toponyme remplacé par : Lac Saint-Émile, (Lac), Saint-Émile-de-Suffolk (Municipalité), MRC Papineau (municipalité régionale de comté), Ouatouais. Coordonnées : 45° 55' 37"; 74° 54' 56"
 Lac des Sables, Mulgrave-et-Derry (Municipalité), MRC Papineau (municipalité régionale de comté), Ouatouais. Coordonnées : 45° 43' 07"; 75° 24' 34"
 Lac des Sables, Saint-Sixte (Québec) (Municipalité), MRC Papineau (municipalité régionale de comté), Ouatouais. Coordonnées : 45° 42' 19"; 75° 12' 04"
 Lac des Sables. Toponyme remplacé par : lac Montredon, (Lac), Lac-Oscar (Territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 47° 21' 59"; 75° 11' 25"
 Lac des Sables, Lac-Oscar (Territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 47° 19' 46"; 75° 12' 57"
 Lac des Sables, toponyme remplacé par : Lac Howard, (Lac), Mont-Laurier (Ville), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 46° 35' 54"; 75° 39' 50"
 Lac des Sables, toponyme remplacé par : Lac Pope, (Lac), Mont-Laurier (Ville), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 46° 36' 03"; 75° 41' 31"
 Lac des Sables, Les Bergeronnes (Municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées : 48° 18' 00"; 69° 40' 33"
 Lac des Sables, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées : 48° 21' 20"; 69° 45' 16"
 Lac des Sables, L'Anse-Saint-Jean (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 48° 13' 56"; 70° 16' 49"
 Lac des Sables, toponyme remplacé par : Premier lac des Sables, (Lac), Rivière-Éternité (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 48° 12' 05"; 70° 29' 39"
 Lac des Sables, toponyme remplacé par : Lac Saint-Paul, (Lac), Amherst (Québec) (Municipalité de canton), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 46° 04' 40"; 74° 54' 46"
 Lac des Sables, Saint-Hippolyte (Québec) (Municipalité), MRC La Rivière-du-Nord, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 45° 57' 15"; 74° 01' 42"
 Lac des Sables, Mont-Valin (Territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 49° 01' 35"; 70° 40' 19"
 Lac des Sables, Sainte-Agathe-des-Monts (Ville), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 46° 02' 37"; 74° 18' 10"
 Lac des Sables, Havre-Saint-Pierre (Municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord. Coordonnées : 50° 15' 00"; 63° 35' 46"
 Lac des Sables. Toponyme remplacé par : Lac Rivaille, (Lac), Passes-Dangereuses (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 49° 31' 19"; 71° 53' 24"
 Lac des Sables, Les Lacs-du-Témiscamingue (Territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées : 46° 38' 43"; 78° 27' 18"
 Lac des Sables, Les Lacs-du-Témiscamingue (Territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées : 46° 19' 07"; 78° 08' 50"
 Lac des Sables, Lac-Nilgaut (Territoire non organisé), MRC Pontiac (Québec), Ouatouais. Coordonnées : 46° 54' 37"; 77° 05' 10"
 Lac des Sables, (Lac artificiel), Pointe-Calumet (Municipalité), MRC Deux-Montagnes, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 45° 30' 11"; 73° 58' 13"

Petit lac des Sables
 Petit lac des Sables, (Lac), Sainte-Agathe-des-Monts (Ville), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 46° 01' 29"; 74° 18' 01"
 Petit lac des Sables, (Lac), Mont-Laurier (Ville), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 46° 34' 40"; 75° 41' 13"

Autres variantes
 Lac de la Montagne des Sables, Saint-Tite-des-Caps (Municipalité), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale. Coordonnées : 47° 13' 33"; 70° 46' 28"
 Deuxième lac des Sables, (Lac), Rivière-Éternité (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 48° 11' 30"; 70° 29' 53"
 Grand lac des Sables, (Lac), toponyme remplacé par : Lac au Sable, (Lac), Mont-Élie (Québec) (Territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale. Coordonnées : 47° 56' 32"; 70° 15' 26"
 Premier lac des Sables, (Lac), Rivière-Éternité (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 48° 12' 05"; 70° 29' 39"
 Lac de la Tête des Sables, toponyme remplacé par: Lac Cruiser, (Lac), Passes-Dangereuses (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 48° 59' 02"; 71° 27' 40"
 Lac de la Tête des Sables, Passes-Dangereuses (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées : 48° 58' 32"; 71° 29' 18"
 Lac Val des Sables, (Lac artificiel), Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Ville), MRC Deux-Montagnes, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 45° 31' 28"; 73° 57' 28"